Taifun Saomai ist der Name mehrerer Taifune:

 Taifun Saomai (2006), aus dem Jahr 2006
 Taifun Saomai (2000), aus dem Jahr 2000